Kij, un village dans la  voïvodie de Lublin en Pologne.

KIJ est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Niigata, un aéroport desservant la ville de Niigata, au Japon, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports